tangi, koreai ruhadarab
Földrajz
Tangi (টঙ্গী), település Bangladesben, Dakka tartományban, Gádzsípur körzetben
Tangi (تنگی), település Pakisztánban, Hajber-Pahtunhva tartományban
hasonló
Land Rover Tangi, páncélozott jármű